Holla ist der Name folgender Orte:
 Holla (Trøndelag) in Trøndelag, Norwegen
 Holla (Telemark) in Telemark, Norwegen

Holla ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Holla (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Ernst Holla (1888–1963), deutscher Politiker (CDU)

Holla ist der Name folgender mythischer Person:
 Holla, eine Waldfee, eventuell identisch mit Frau Holle

Siehe auch:
 Hola